Montecarmelo (wijk) - wijk in Madrid
 Montecarmelo (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk